Ligusticum anisatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Banks, Daniel Carl Solander och Joseph Dalton Hooker. Ligusticum anisatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
anisatum